Гуго II:
 Гуго II — герцог Бургундии с 1103, сын герцога Бургундии Эда I и Сибиллы Бургундской, дочери Гильома I, графа Бургундии.
 Гуго II — граф Мэна с 939/955, сын Гуго I, графа Мэна, и Билишильды, дочери Гозлена II, графа Мэна. 
 Гуго II — граф Шалона с ок. 1065, сын Тибо де Семюр, графа Шалона, и Ирментруды.
 Гуго II — король Кипра (с 1253), номинальный король Иерусалима (с 1253/1261) и граф Бейрута (с 1264/1265), представитель династии Лузиньянов.
 Гуго II де Шатийон (граф Блуа)— граф Блуа и Шатодёна (Дюнуа), сеньор д’Авен и де Гиз с 1291.
 Гуго II де Понтье (ум. 1052) — граф Понтье с 1045 года.